Biatoropsis är ett släkte av lavar. Biatoropsis ingår i familjen Tremellaceae, ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Gelésvampar
Biatoropsis
Bulleraceae